С историей Мальдивских островов в настоящее время связывают события, происходившие на современной территории Мальдив (26 атоллов, 1194 острова), а также в некоторых районах Южной Азии, Индийского океана и Индийского субконтинента (соответствует современным территориям государств Индия, Пакистан и Бангладеш). Исторически Мальдивы были значимы как стратегический объект из-за своего географического расположения на крупных морских путях, проходивших в Индийском океане. Ближайшие страны-соседи Мальдив на данный момент – Шри-Ланка и Индия; эти государства на протяжении многих веков были культурно и экономически связаны с Мальдивскими островами. Так, Мальдивы являлись основным поставщиком раковин каури, использовавшихся в качестве валюты в Азии и на восточном побережье Африки. Вероятно, было велико влияние на Мальдивские острова калинга, представителей древнеиндийской народности, в числе которых – первые морские торговцы, установившие контакт между Мальдивами, Шри-Ланкой и Индией. Благодаря калинга произошло распространение буддизма на территории страны, что привело к заметному сходству между культурой Индии и культурой Мальдив.

После XVI века торговля в Индийском океане почти полностью контролировалась колониальными державами. Сначала португальцы, затем голландцы и, наконец, французы, начали вмешиваться в политику Мальдив. Вмешательства прекратились в XIX веке, когда Британская империя провозгласила свой протекторат над Мальдивскими островами, что обеспечило местным монархам высокую степень свободы в принятии решений.

Мальдивы обрели полную независимость от Британии 26 июля 1965 года, однако вплоть до 1976 года Британия сохраняла за собой воздушную базу на самом южном острове государства, Ган. Уход британцев с базы на ключевом этапе холодной войны тут же вызвал интерес других государств в отношении будущего этой территории. В частности, Советский Союз запрашивал разрешение на эксплуатацию базы, однако власти Мальдивских островов отклонили просьбу.

В связи с ограниченным набором природных ресурсов основными источниками дохода традиционно были туризм и рыбная ловля. Поэтому в 90-х годах XX века Мальдивские острова столкнулись с проблемой, когда надо было быстро развить экономику и модернизировать страну. Кроме того, в долгосрочной перспективе вызывал беспокойство рост уровня моря из-за его негативных последствий для низменных коралловых островов.

Буддийский период (III век до н. э. - XII век н. э.) 
Несмотря на то, что этот временной промежуток истории Мальдивских островов лишь поверхностно затрагивается в научной и учебной литературе, длившийся 1400 лет буддийский период является фундаментально важным для истории государства. Это эпоха, когда культура Мальдив в привычном нам виде зарождалась и развивалась: тогда появлялся мальдивский язык (дивехи), создавались первые системы письмаen, переживала расцвет архитектура, устанавливалась структура власти, формировались традиции и обычаи.

До принятия буддизма жители островов считали себя последователями древнего ритуального религиозного учения шраута, уходившего корнями в индуизм, и поклонялись Сурье (первые правящие династии происходили от Аадхиты или Сурьяванши).

Скорее всего, буддизм пришёл на территорию Мальдив в III веке до н. э. во времена Ашоки. Подавляющее большинство археологических останков на территории государства – буддийские ступы и монастыри. Все обнаруженные на сегодняшний день предметы быта и искусства тоже так или иначе отображают буддийские сюжеты. Как буддийские, так и индуистские храмы обладали мандаловидной формой и были ориентированы по четырём сторонам света (главный вход всегда был направлен на восток). Древние буддийские ступы имеют разные названия на разных атоллах: havitta, hatteli, ustubu. Эти ступы и прочие археологические останки, такие как, например, основания строений буддийских монастырей - вихар, составные стены и каменные купальни, были обнаружены под песком и растительностью на многих островах на Мальдивах. В своем перечне 1990 года местный историк Хассан Ахмед Манику перечислил не менее 59 островов, где сохранились буддийские постройки. Важнейшие памятники эпохи буддизма были найдены на островах восточной части атолла Хадуматиen.

В начале XI века н. э. Миникой и Тиладуматиen, как, вероятно, и другие северные атоллы, захватил император тамильского государства Чола Раджараджаen Чола I, что сделало их частью империи Чола.

Считается, что архипелаг объединил король Коймалаen. Согласно легенде из цикла мальдивского фольклораen, в начале XII века н. э. принц по имени Коймала из знатного рода Львов с Шри-Ланки приплыл на остров Расгетиму (букв. «город королевского дома», фигур. «город короля»), что в северном атолле Маалосмадулу. Оттуда он попал в Мале, где основал государство, названное королевством Дива Мари. На тот момент Солнечная династияen уже прекратила своё правление в Мале, предположительно, из-за угрозы набегов чол из Южной Индии в X веке. Коймала Калоу (лорд Коймала), также известный как король Маанаабарана, стал основоположником династии Хома, или Лунной династии (правящая каста Чандравамша).  Некоторые историки называют династию Хома домом Темуг. Монархи династии Хома (Лунной) роднились с представителями династии Аадита (Солнечной династии). Именно поэтому официальный титул мальдивских правителей вплоть до 1968 года содержал слов “kula sudha ira”, что значило «произошедший от Луны и Солнца». Официальных источников, подтверждающих присутствие у власти членов династии Аадита (Солнечной династии), нет. С момента правления Коймалы мальдивский престол был известен как «трон льва». До правления Коймалы, а иногда и после, его называли «слоновый трон». Некоторые историки считают Коймалу освободителем Мальдив от гнёта Чолы.

Интерес Востока к археологическим свидетельствам присутствия ранних культур на Мальдивах возник благодаря работе британца Г. Ч. П. Беллаen, комиссара Гражданской службы Цейлонаen. Белл был впервые направлен на Мальдивы в конце 1879 года по службе и неоднократно возвращался на острова, чтобы исследовать древние развалины. Объектами его интереса были многочисленные насыпи, среди мальдивцев называемые havitta или ustubu (эти названия перешли к ним от ступ).

Ранние исследователи, такие как Г. Ч. П. Белл, проведший большую часть своей жизни на Шри-Ланке, заявляли, что в древности мальдивцы являлись буддистами-тхеравадинами, как и население Цейлона, откуда, по их мнению, буддизм и пришёл на Мальдивские острова. Более современные исследования указывают скорее на влияние буддизма Махаяны или Ваджраяны. Погребальная урна, обнаруженная на острове Маалхосen (атолл Ариen) в 1980-х, украшена символом двойной ваджры и протобенгальскими письменами. Вышеупомянутый текст – один из образцов того же начертания, что использовалось в буддийских школах в Наланде и Викрамашиле. Кроме того, в коллекции музея в Мале хранится небольшая ступа из поритаen, на четырех крайних точках которой выгравированы Дхьяни-будды (джины). Такие изображения – традиция Махаяны. На некоторых коралловых блоках изображены устрашающие стражи, типичные для Ваджраяны. Наследие буддистов было также обнаружено на острове Миникой, тогда являвшемся частью Мальдивского государства, Археологической службой Индии (eng. Archaeological Survey of India – ASI) во второй половине XX века. Среди этих останков отдельного упоминания заслуживают голова Будды и каменное основание вихары.

В середине 1980-х правительство Мальдивских островов дало разрешение на раскопки древних поселений норвежскому исследователю Туру Хейердалу. Хейердал изучил старые курганы (мальд. havitta); некоторые из его археологических находок – каменные фигурки и экземпляры резьбы времени доисламских цивилизаций – сегодня входят в экспозицию в Национальном музее в Мале. Работа Хейердала указывает на то, что через Мальдивы проходили торговые пути таких государств как Египет, Месопотамия и Харрапская империя ещё в 2000 году до н. э. Хейердал был уверен, что древние люди, поклонявшиеся солнцу, редины, были первыми, кто поселился на Мальдивах. Даже в настоящее время многие мечети на Мальдивских островах обращены к солнцу, а не к Мекке, что подтверждает его теорию. Из-за недостатка места и материалов для строительства успешные культуры обустраивали места для религиозного поклонения на фундаментах старых зданий. Из этого Хейердал сделал вывод, что обращенные к солнцу мечети были, вероятно, построены на фундаментах древних храмов рединов.

Исламский период

Принятие ислама (1153 или 1193 год) 
Согласно мусульманской концепции о том, что до ислама было время джахилии (невежества), в мальдивской научной литературе принятие ислама в конце 12 века считается краеугольным камнем истории страны.

В 1153 (или 1193, согласно надписи на медном блюде этой эпохи) году последний король-буддист Мальдивских островов Довемиen сменил веру и стал мусульманином. Это может частично объясняться доминированием арабов в торговле в Индийском океане. Тогда же король принял мусульманский титул и имя – султан Мухаммад аль Адил. Позже династии сменялись ещё шесть раз (султаны – 84 раза). Мальдивский султанат просуществовал в первозданном виде до 1932 года, когда он стал электоральным. Официальный титул султанов до 1965 года – «Султан Суши и Моря, Господин двенадцати тысяч островов и Султан Мальдив»; он появился вместе с традицией называть человека у власти «его Высочество» en.

Традиционно переход Мальдив к исламу связывается с именем мусульманина-суннита Абу аль-Бараката, чья гробница располагается на землях Медху Зийаараий напротив старейшей в стране мечети Хукуру, возведенной в 1656 году в Мале. Разные источники по-разному определяют его этническую принадлежность, что приводит к спорам о происхождении мусульманской традиции Мальдив.

Знаменитый североафриканский путешественник, Ибн Баттута, посещал Мальдивские острова в 1340-х годах и писал, что некий марроканец, Абу аль-Баракат Юсуф аль-Барбариen (также известный как «Святой Отец Сомали») считался первым распространителем ислама на территории Мальдив. Именно он убедил местного правителя обратиться в ислам, одержав верх над легендарным морским чудовищем Раннамаари. Несмотря на то, что североафриканская версия позже была опровергнута, она проливает свет на некоторые ключевые аспекты мальдивской культуры. К примеру, исторически именно арабский был официальным языком местных властей, а не персидский или урду, языки ближайших мусульманских государств. Ещё одним связующим звеном между Северной Африкой и фактом принятия ислама на Мальдивах была правовая и судебная система Малики, преобладавшая в Северной Африке и являвшаяся официальной на Мальдивских островах вплоть до XVII века. Ибн Баттута со слов свидетеля приводит надпись на первой мальдивской мечети, гласящую, что «Султан Ахмад Шанураджа принял ислам по совету Абу аль-Бараката Юсуфа аль-Барбари». Некоторые исследователи предполагают, что Ибн Баттута мог ошибочно трактовать мальдивские тексты, и поддержка им североафриканской версии появления ислама на островах – свидетельство его предвзятости, поскольку известно, что в период нахождения Ибн Баттуты на островах правителем Мальдив был Абд Азиз Аль Могадишавиen, сомалиец.

По восточноафриканской версии, Абу аль-Баракат Юсуф аль-Барбари мог быть выходцем из Берберы, значимой торговой точки северо-западного побережья Сомали. Берберы, предки сомалийцев, упоминались средневековыми арабскими и древними греческими географами. Ибн Баттута пишет в описании своей поездки в Могадишо, что местный султан на тот момент, «Абу Бакр ибн Шейх Омар», был бербером (сомалийцем). Исследователи утверждают, что Абу аль-Баракат Юсуф аль-Барбари был Юсуфом бин Ахмадом аль-Кавнейном, известным учёным сомалийского происхождения, знаменитым благодаря основанию им династии Валашмаen на полуострове Сомали в Африке. После обращения им в мусульманскую веру населения города Догор (теперь известного как Ав-Бархадл) в Сомали, к его достижениям был приписан переход Мальдив из буддизма в ислам.

Ещё одна версия, подтверждающаяся более надёжным историческим источником (Раадавалхи и Таарикх), заключается в том, что Абу аль-Баракат Юсуф аль-Барбари был иранцем из Тебриза, известным под именем Юсуф Шамсуддин или Табризугефану. В арабском языке слова «бербер» и «житель Тебриза» лишь слегка различаются в написании. Кроме того, на тот момент в арабском было несколько согласных, имевших одинаковый внешний вид и различавшихся только по контексту, позже сильно изменившемуся из-за появления точек над или под буквами, призванных упростить произношение. К примеру, буква «Б» в современном арабском имеет точку снизу, в то время как буква «Т» абсолютно ей идентична за исключением двух точек сверху. Первая отсылка к иранскому происхождению появляется в персидском тексте, датированном XVIII веком.

В любом случае, по сравнению с остальными районами Южной Азии, принятие Мальдивами ислама произошло очень поздно. Население Малабарского побережья было обращено арабскими торговцами в ислам аж в VII веке, то же случилось и со значительной долей синдов (их обратил в ислам арабский завоеватель Мухаммад Бин Квазим примерно в то же время). Мальдивы же оставались буддийским государством ещё 500 лет.

В документе, известном как Данбиду Ломафануen, затрагивается вопрос подавления буддизма на южном атолле Хадумати, являвшемся крупным буддийским религиозным центром. Монахов собирали и депортировали в Мале, где происходили массовые казни, навершия ступ (Сатихируталу) разрушали с целью обезобразить храмы, а статуи Вайрочаны уничтожали.

Раковины каури и торговля кокосовой койрой 
Жители Ближнего Востока заинтересовались Мальдивами из-за их стратегического расположения. Ближневосточные мореплаватели только начали осваивать торговые пути в Индийском океане в X веке и обнаружили, что Мальдивы являются важным связующим звеном в этих маршрутах. Мальдивы были первым остановочным пунктом для торговцев из Басры, плывущих в Шри-Ланку или Юго-Восточную Азию. Бенгалия была одним из основных торговых партнеров Мальдивских островов. Торговали в основном раковинами каури и волокнами кокосовой пальмы.

На Мальдивах в изобилии имелись раковины каури – форма валюты, которая с древних времен широко использовалась по всей Азии и в некоторых частях побережья Восточной Африки. Раковины, импортированные с Мальдивских островов, использовались в качестве законного платёжного средства в Бенгальском султанате и Бенгальской субе наряду с золотом и серебром. Мальдивы получали рис в обмен на раковины каури. Бенгальско-мальдивская торговля раковинами каури была крупнейшей сетью торговли валютой в истории. На Мальдивах корабли могли пополнять запасы свежей воды, покупать фрукты и вкусную, копченую в корзине красную мякоть черного бонитоen, деликатеса, экспортируемого в Синд, Китай и Йемен. Жители архипелага были описаны как доброжелательные, цивилизованные и гостеприимные. Они производили латунную посуду, а также тонкие хлопчатобумажные ткани, экспортируемые в виде саронгов и тюрбанов. Местные отрасли промышленности зависели от импортного сырья.

Другим важным продуктом Мальдивских островов была кокосовая койра, волокно высушенной кокосовой скорлупы. Кокосовая койра отличалась своей устойчивостью к соленой воде. Из койры шились снасти для дау, лодок, бороздивших Индийский океан. Мальдивская кокосовая койра экспортировалась в Синд, Китай, Йемен и страны Персидского залива. «Она прочнее пеньки, и используется для сшивания досок синдских и йеменских дау, поскольку это море изобилует рифами, и, если бы доски были скреплены железными гвоздями, они разлетелись бы на куски при ударе судна о скалу. Кокосовая койра придает лодке большую эластичность, нужную, чтобы она не распадалась», - писал Ибн Баттута.

Колониальный период (1558-1965 гг.)

Период власти Португалии и Нидерландов (1558-1573 гг.) 
В 1558 году на Мальдивах обосновались португальцы, управлявшие островами из своей главной колонии, Гоа. Ими были предприняты многочисленные попытки популяризации христианства среди местного населения. Через 15 лет мальдивский вождь Мухаммад Такуруфану аль-Айзам организовал восстание, итогом которого стал уход португальцев с мальдивской территории. Сейчас каждую годовщину восстания празднуется День Страны. Кроме того, был возведён памятник и организован небольшой музей в честь организатора восстания, теперь национального героя, на его родном острове Утиму на северном атолле Тиладумати.

В середине XVII века на Цейлоне пришли к власти голландцы. Они установили контроль и над Мальдивскими островами, однако не стали напрямую вмешиваться в дела государства, которые велись местными жителями по староисламскому образцу.

Британский протекторат (1887-1965 гг.) 
Власть на Цейлоне перешла от голландцев к британцам в 1796 году. В том же году территория Мальдив попала под защиту Британии.

Британия была вынуждена вмешаться в дела Мальдив в результате нападений на дома членов сообщества Бора, куда в 1860-х годах входили осевшие на островах британские торговцы. Конец соперничеству между двумя могущественными кланами, Атхириге и Какааге, положило усиление власти англичан на Цейлоне. Статус Мальдивских островов как государства под протекторатом Британской империи был официально закреплён соглашением 1887 года.

16 декабря 1887 года султан Мальдив и британский губернатор Цейлонаen подписали соглашение, согласно которому Мальдивы становились территорией, находящейся под защитой Британской империи. Взамен страна уступала Британии право принимать внешнеполитические решения, сохраняя, тем не менее, полную независимость в вопросах внутренней политики. На условии ежегодных выплат дополнительного налога британская власть обещала военную поддержку и своё невмешательство в внутренние дела государства, которые всё ещё велись по мусульманскому образцу. Положение Мальдив было схоже с другими близкорасположенными государствами под протекторатом Британской империи в Индийском океане, таким как Занзибар и Договорный Оман.

В британскую эпоху, длившуюся до 1965 года, Мальдивами по-прежнему управляли сменявшие друг друга султаны. В течение этого периода власть и полномочия султана всё в более значительной степени делегировались главному министру к недовольству британского генерал-губернатора, который был вынужден иметь дело с фиктивным султаном. Вследствие этого Великобритания поощряла развитие конституционной монархии; первая Конституция была провозглашена в 1932 году. Однако новые порядки не благоприятствовали ни стареющему султану, ни хитрому премьер-министру. Новая система была удобна молодому поколению реформистов с британским образованием. В результате разгневанные толпы яростно выступили против Конституции, разорванной ими публично.

Мальдивы были лишь незначительно затронуты Второй мировой войной. Итальянский вспомогательный крейсер Рэмб Ien был потоплен у атолла Адду в 1941 году.

После смерти султана Маджида Дидиen и его сына члены парламента избрали Мохамеда Амина Диди следующим на место султана, однако Диди отказался от престола. Был проведен референдум, в результате которого Мальдивы стали республикой, а Амин Диди – первым избраннымen президентом после длившегося 812 лет султаната. Занимая пост премьер-министра в 1940-х годах, Диди национализировал отрасль экспорта рыбы. На посту президента его помнят как реформатора системы образования и поборника прав женщин. Тем не менее, пока он поправлял здоровье на Цейлоне, жители Мале организовали революцию во главе со его заместителем Веланаге Ибрахимом Диди. По возвращении Амин был заключён под стражу на острове Дуниду. Он сбежал в Мале и попытался взять под контроль Бандейридж, но был избит разъяренной толпой и скончался.

После гибели президента Мохамеда Амина Диди был проведен референдум, и 98% населения проголосовали за восстановление монархии. Страна была вновь объявлена султанатом. Был избран новый Народный Меджлис (прежний распустили после окончания революции). Члены специального Меджлиса позже решили провести тайное голосование для избрания султана, и принц Мухаммед Фарид Диди был избран 84-м султаном в 1954 году. Его первым премьер-министром был Эхамугей Ибрахим Али Диди (позже Ибрахим Фамуладейри Килегефан). 11 декабря 1957 года премьер-министр был вынужден уйти в отставку, и на следующий день Веланаге Ибрагим Насир был избран новым премьер-министром.

Британское военное присутствие на островах и отделение Сувадиве (1956-1976 гг.) 
Начиная с 1950-х годов, на политическую историю Мальдивских островов в значительной степени влияло британское военное присутствие на островах. Через два года после восстановления султаната (1954 г.). Соединенное Королевство получило разрешение на восстановление своего военного аэродрома RAF Ganen на самом южном атолле Адду. Мальдивы предоставили Ган в распоряжение британцев на 100 лет, запросив от них плату в размере 2000 фунтов стерлингов в год, а также около 440 000 квадратных метров на Хиттаду для радиоустановок. Ган служил перевалочным пунктом для британских военных самолётов, чей маршрут лежал на Дальний Восток и в Австралию, и заменой для авиабазы Маурипурen в Пакистане, эксплуатация которой прекратилась в 1956 году.

В 1957 году новый премьер-министр Ибрагим Насир решил пересмотреть соглашение в целях сокращения срока аренды и увеличения ежегодного платежа. Был введён новый налог на лодки. Однако в том же году Насиру бросило вызов местное сепаратистское движение на южных атоллах, которому британское военное присутствие на острове Ган было экономически выгодно. Эта группировка разорвала связи с правительством Мальдив и образовала независимое государство - Объединенную Республику Сувадиве во главе с президентом Абдуллой Афифом. Недолговечное государство (просуществовавшее с 1959 до 1963 года) имело население общим охватом в 20 000 жителей, рассредоточенных по Хуваду, Адду и Фуа-Мулаку. Афиф просил поддержки со стороны Великобритании в выпуске лондонской "Таймс" от 25 мая 1959 года. Изначально сдержанная поддержка маленькой отколовшейся страны британцами была окончательно прекращена в 1961 году, когда англичане подписали договор с Мальдивскими островами без участия Афифа. После этого договора гражданам Сувадиве пришлось выдержать экономическое эмбарго. В 1962 году Насир отправил канонерские лодки из Мале с правительственной полицией на борту, чтобы устранить элементы, выступающие против его правления. Год спустя республика Сувадиве была ликвидирована. Абдулла Афиф отправился в изгнание на Сейшельские острова, где и скончался в 1993 году.

Между тем в 1960 году Мальдивы разрешили Соединенному Королевству продолжать использовать территории Ган и Хиттаду в течение тридцатилетнего периода с выплатой 750 000 фунтов стерлингов в период с 1960 по 1965 год. Такое решение было принято с целью экономического развития Мальдивских островов. База была закрыта в 1976 году в рамках масштабного вывода британских войск, дислоцированных в ходе проведения политики «East of Suez», инициированной лейбористским правительством Гарольда Вильсона.

Независимые Мальдивы 
26 июля 1965 года Мальдивы получили независимость в соответствии с соглашением, подписанным с Соединённым Королевством. Британское правительство сохранило за собой право эксплуатации островов Ган и Хитадду. На национальном референдуме в марте 1968 года мальдивцы отменили султанат и восстановили республику.

В соответствии с изменениями в британской политике деколонизации 26 июля 1965 года от имени Его Величества султана премьер-министром Ибрагимом Насиром Раннабандейри Килегефаном и от имени Её Величества Королевы сэром Майклом Уокером, назначенным послом Великобритании на Мальдивских островах, было подписано соглашение, положившее конец контролю Великобритании над обороной и внешней политикой Мальдивских островов. Таким образом, острова добились полной политической независимости. Официальная церемония прошла в резиденции Верховного комиссара Великобритании в Коломбо. После этого султанат просуществовал еще три года при Мухаммеде Фариде Диди, который позже объявил себя королём.

15 ноября 1967 года в парламенте было проведено голосование, призванное решить, должны ли Мальдивы оставаться конституционной монархией или стать республикой. Из 44 членов парламента сорок проголосовали за создание республики. 15 марта 1968 года по этому вопросу был проведен национальный референдум. 81,23% принявших участие проголосовали за создание республики. Республика была провозглашена 11 ноября 1968 года, положив конец 853-летней монархии, и возглавлена её новым председателем Ибрагимом Насиром, бывшим премьер-министром. Поскольку король обладал небольшой реальной властью, это рассматривалось как косметическое изменение и требовало незначительных изменений в структурах правительства.

Президентство Насира (1968-1978 гг.) 
В ноябре 1968 года была второй раз провозглашена республика. Её председателем стал Ибрагим Насир, всё больше доминировавший на политической сцене. В соответствии с новой конституцией Насир был косвенно избран на четырехлетний президентский срок Меджлисом (законодательным органом), и его кандидатуру позже утвердил референдум. Ахмед Заки стал новым премьер-министром.

В 1973 году Насир был избран на второй срок в соответствии с конституцией с поправками 1972 года, которая продлила президентский срок до пяти лет и которая также предусматривала избрание премьер-министра Меджлисом. В марте 1975 года новоизбранный премьер-министр Заки был арестован в результате мирного переворота и сослан на отдалённый атолл. Наблюдатели предположили, что Заки набирал популярность и, следовательно, представлял угрозу для фракции Насира.

Экономическая ситуация на Мальдивах ухудшилась в 1970-х годах, когда рынок Шри-Ланки, основной для экспорта мальдивской сушеной рыбы, рухнул. Другой проблемой стало решение Великобритании закрыть свой аэродром на Гане в 1975 году. В марте 1976 года вывод британских войск с острова Ган повлёк за собой резкое снижение коммерческой активности, вследствие чего популярность правительства Насира пострадала. Длившийся двадцать лет период авторитарного правления Насира на Мальдивах внезапно завершился в 1978 году, когда президент бежал в Сингапур. Позднее расследование показало, что он скрылся с миллионами долларов из государственной казны.

В числе заслуг Насира – модернизация давно изолированных и практически никому не известных Мальдивских островов и открытие их для остального мира, в том числе путём строительства первого международного аэропорта (Международный аэропорт Мале, 1966 год) и вступления Мальдивских островов в члены Организации Объединенных Наций. Он заложил основы будущего государства, модернизировав рыбную промышленность с помощью механизированных судов и запустив индустрию туризма – два главных двигателя современной мальдивской экономики. Он же координировал многие другие важные изменения, такие как введение современной учебной программы на английском языке в государственных школах и предоставление права голоса мальдивским женщинам (1964 год). Насир привёз в страну телевидение и радио, создав TVM (Television Maldives) и «Радио Мальдивы» для трансляции радиосигналов по всей стране. Он отменил Ваару, налог, распространявшийся на людей, живущих на островах за пределами Мале.

Туризм на Мальдивах начал развиваться к началу 1970-х годов. Первым курортом на Мальдивах был «Cooromba Maldives», принявший первых гостей 3 октября 1972 года. Первая точная перепись населения была проведена в декабре 1977 года и показала, что на Мальдивах проживает 142 832 человека. Когда Насир отказался от власти, Мальдивы были свободны от долгов, а национальная судоходная линия с более чем 40 судами оставалась источником национальной гордости.

Насира критиковали за его авторитарные методы борьбы с оппонентами и с восстанием жителей островов Адду, которые сформировали недолговечное отколовшееся государство – Объединённую Республику Сувадиве – с более тесными связями с британцами. Широкой критике подвергалось поспешное введение Насиром латинского алфавита в 1976 году вместо местного алфавита Таана (как сообщается, для использования телексов в местной администрации). Кларенс Мэлони, антрополог, уроженец США, проживающий на Мальдивах, сетовал на несоответствия "латиницы дивехи", которая игнорировала все предыдущие лингвистические исследования мальдивского языка и не следовала современной стандартной индийской транслитерации. Во время латинизации чиновники каждого острова должны были использовать только одно начертание, что мгновенно сделало их формально неграмотными. Чиновники испытали облегчение, когда традиционная Таана была восстановлена президентом Момуном вскоре после его прихода к власти в 1978 году. Несмотря на это, мальдивская латиница по-прежнему широко используется.

Президентство Момуна (1978-2008 гг.) 
К концу второго срока Ибрагима Насира стало ясно, что он решил не добиваться переизбрания. В июне 1978 года Меджлису было предложено выдвинуть кандидата в президенты. Насир получил 45 голосов (несмотря на его публичное заявление о решении не добиваться переизбрания), а остальные 3 голоса были отданы Момуну Абдулу Гаюму, бывшему преподавателю университета и послу Мальдивских островов при Организации Объединенных Наций. 16 июня прошло второе голосование. Момун получил 27 голосов, что позволило выдвинуть его в качестве единственного кандидата. Пять месяцев спустя он был избран новым президентом Мальдивских островов, набрав 92,96 % голосов (позже он будет переизбран пять раз в качестве единственного кандидата). Мирные выборы считают началом периода политической стабильности и экономического роста со ставкой Момуна на развитие более бедных островов. В 1978 году Мальдивы присоединились к Международному валютному фонду и Всемирному банку. Значимость туризма для местной экономики возросла: в 1985 году Мальдивские острова приняли более 120 000 иностранных туристов. Местное население только выиграло от развития туризма и, соответственно, от увеличения количества иностранных контактов, положительно сказавшихся на проектах по развитию страны.

В 1980–х годах было предпринято три попытки свергнуть власть Момуна - в 1980, 1983 и 1988 годах.

В то время как попытки 1980 и 1983 годов не были восприняты всерьёз, третья попытка государственного переворота в ноябре 1988 года встревожила международное сообщество. Тогда около 80 вооруженных наёмников тамильской военизированной группировки PLOTE в течение двух дней добирались до Мале на грузовых кораблях, высадились на берег, но так и не смогли взять под контроль столицу. План нападавших был плохо подготовлен, и к полудню боевики PLOTE и их мальдивские союзники бежали из страны. Вскоре после ухода боевиков по просьбе президента Гаюма в страну прибыли индийские военные. Их боевые корабли преследовали суда, которые использовались боевиками PLOTE в качестве спасательных шлюпок.  В ходе боевых действий в результате обстрела индийскими военными вертолётами судна, перевозившего заложников, погибли 19 боевиков и несколько захваченных ими людей. Наёмников, а позже и организатора попытки государственного переворота, судили и приговорили к смертной казни, однако позднее приговор заменили на пожизненное заключение. Некоторые участники были помилованы.

Несмотря на попытки государственного переворота, после последней из них Момун занимал свой пост ещё три президентских срока (в течение 15 лет). На выборах 1983, 1988 и 1993 годов Момун получал более 95% голосов. Хотя правительство не допускало никакой легальной оппозиции, в начале 1990-х годов Момун столкнулся с ростом исламистской радикализации и некоторыми влиятельными местными бизнес-лидерами.

Пребывание Момуна в должности было отмечено несколькими обвинениями в коррупции, а также обвинениями в автократическом правлении и нарушениях прав человека. Оппоненты Момуна и международные правозащитные группы уличали его в применении насилия против диссидентов, проявлявшегося в произвольных арестах, содержании под стражей без суда, применении пыток, принудительных признаниях и политически мотивированных убийствах.

XXI век

Демократизация (с 2003 г.) 
В течение последнего президентского срока Момуна на Мальдивах возникли независимые политические движения, которые бросили вызов тогдашней правящей партии Дивехи Раийитунге (Мальдивская народная партия, MPP) и потребовали демократических реформ. С 2003 года (после смерти заключенного Назима) на Мальдивах прошло несколько антиправительственных демонстраций, призывавших к политическим реформам, расширению свобод и прекращению пыток и угнетения. Журналист-диссидент Мохаммед Нашид решился бросить вызов автократическому правлению Момуна. Нашид был заключен под стражу в общей сложности 16 раз в период правления Момуна. Продолжая свою активную деятельность даже в изгнании, в 2003 году он основал Мальдивскую демократическую партию (МДП). Его активность, а также гражданские беспорядки в том же году вынудили Момуна разрешить постепенные политические реформы.

Ожесточенные протесты вспыхнули в Мале 20 сентября 2003 года после того, как заключенный Эван Назим был убит тюремным персоналом в тюрьме Мафуши после жестоких пыток. Попытка скрыть смерть провалилась. Мать убитого обнаружила следы пыток на его теле и обнародовала эти сведения, что спровоцировало беспорядки. Последовавшие волнения в тюрьме привели к трём смертям – охранники тюрьмы открыли огонь по безоружным заключенным. Во время беспорядков было подожжено несколько правительственных зданий. В результате давления со стороны реформистов младшие тюремные надзиратели, ответственные за смерть Назима, позднее были привлечены к суду и признаны виновными в 2005 году. Тогда же им был вынесен приговор. Считалось, что этот судебный процесс был показательным и позволил избежать расследования в отношении причастных к нему старших офицеров. Отчёт о расследовании расстрелов в тюрьмах был подвергнут жёсткой цензуре правительством со ссылкой на соображения «национальной безопасности». Сторонники реформ утверждают, что это было сделано для того, чтобы скрыть цепочку полномочий и обстоятельства, которые привели к убийствам.

13 августа 2004 года («чёрная пятница») в столице Мальдивских островов Мале прошли новые акции протеста, которые, судя по всему, начались с требования освободить из-под стражи четырех политических активистов. Начиная с вечера 12 августа 2004 года в акции приняло участие до 5000 демонстрантов. Эта незапланированная и неорганизованная демонстрация стала крупнейшей подобной акцией протеста в истории страны. Изначально протестующие требовали освобождения сторонников реформ, арестованных днём 12 августа 2004 года. По мере того, как масштаб протеста рос, люди стали требовать отставки президента Момуна Абдула Гаюма, находившегося у власти с 1978 года. То, что началось как мирная демонстрация, закончилось через 22 часа как самый мрачный день в новейшей истории страны. Несколько человек получили серьёзные ранения, когда сотрудники Службы национальной безопасности Мальдивских островов (СНБ) – позднее Национальных сил обороны Мальдивских островов – применили против безоружных гражданских лиц дубинки и слезоточивый газ для подавления беспорядков. После того, как, по сообщениям, двое полицейских были ранены ножом, предположительно правительственными агентами-провокаторами, президент Момун объявил чрезвычайное положение и подавил демонстрацию, приостановив действие всех прав человек, гарантированных Конституцией; были запрещены демонстрации и выражение критики в адрес правительства. По меньшей мере 250 протестующих, выступавших за реформы, были арестованы. В рамках чрезвычайного положения и для предотвращения независимого освещения событий правительство отключило доступ в Интернет и некоторые услуги мобильной телефонной связи на Мальдивских островах 13 и 14 августа 2004 года.

Благодаря этой деятельности в июне 2005 года было наконец разрешено создавать политические партии. Основными партиями, зарегистрированными на Мальдивах, являются следующие: Мальдивская демократическая партия (MDP), Партия Дивехи Раийитунге (DRP), Исламская демократическая партия (IDP) и Партия Адхаалат. Первой зарегистрированной партией была MDP, возглавляемая популярными оппозиционными деятелями, такими как Мохамед Нашид (Анни) и Мохамед Латиф (Гого). Следующей была партия Дивехи Раийитунге (DRP), возглавляемая тогдашним президентом Момуном.

12 августа 2005 года в Мале, на атолле Гаафу-Даалу и атолле Адду на Мальдивах вспыхнули новые гражданские беспорядки. Они привели к событиям, послужившим основой для демократической реформы в стране. В целом эти беспорядки были спровоцированы арестом Мохаммеда Нашида – открытого критика президента Момуна Абдула Гаюма – и последовавшим разрушением Дхунфини, где заседали члены Мальдивской демократической партии (MDP). Вскоре после ареста Нашида сторонники MDP поспешили провести демонстрацию, где потребовали отставки Момуна Абдула Гаюма вскоре после задержания Нашида. Арест в первую ночь нескольких демонстрантов и снос Дхунфини ещё сильнее осложнили ситуацию. Беспорядки продолжались с перерывами в течение трех ночей, с 12 по 14 августа 2005 года. На третью ночь, 14 августа 2005 года, протесты усилились из-за методов, использовавшихся властями в попытках остановить демонстрацию. К 15 августа 2005 года восстание контролировалось с помощью усиленной охраны вокруг Мале. Во время беспорядков пришлось оцепить почти четвёртую часть города.

Последствия цунами 
26 декабря 2004 года, после землетрясения в Индийском океане в 2004 году, Мальдивы были опустошены цунами. Сообщалось, что только 9 островов избежали наводнения, в то время как 57 островов столкнулись с тяжёлым ущербом жизненно важным объектам инфраструктуры, четырнадцать островов пришлось полностью эвакуировать, а ещё шесть были полностью разорены. Разрушительное воздействие волн на низменные острова было смягчено тем фактом, что не было континентального шельфа или суши, на которых волны могли бы набирать высоту. Из-за серьёзных разрушения 21 курортный остров был вынужден закрыться. Общий ущерб был оценён более чем в 400 миллионов долларов США, или около 62% ВВП. По сообщениям, в результате цунами погибло 102 мальдивца и 6 иностранцев. Волны достигали 14 футов (4,3 м) в высоту.

Президентство Нашида (2008-2012 гг.) 
Протестные движения привели к значительным изменениям в политической структуре. В августе 2008 года была ратифицирована новая Конституция, два месяца спустя открывшая путь для первых многопартийных президентских выборов в стране. Выступая в качестве кандидата DRP, Момун проиграл во втором туре выборов, в котором он получил 45,75% голосов против 54,25% за своих оппонентов. Кандидат в президенты от MDP Мохаммед Нашид сменил Момуна на посту президента 11 ноября 2008 года, а кандидат от партии Гауми Иттхихаад (рус. Национальная объединённая партия, GIP) Мохаммед Вахид Хассан занял пост вице-президента. На парламентских выборах 2009 года Мальдивская демократическая партия президента Нашида набрала наибольшее количество голосов (30,81%) и получила 26 мест. Тем не менее MPP Момуна получила большую часть мест в парламенте, набрав 24,62% голосов.

Правительство президента Мохаммеда Нашида столкнулось со многими проблемами, в том числе с огромным долгом, оставленным предыдущим правительством, экономическим кризисом после цунами 2004 года, перерасходом средств (чрезмерными объёмами печати местной валюты руфия), безработицей, коррупцией и ростом потребления наркотиков.

Впервые в стране было введено налогообложение товаров, а ввозные пошлины на многие товары и услуги были снижены. Пособия по социальному обеспечению выплачивались лицам старше 65 лет, родителям-одиночкам и лицам с особыми потребностями. 10 ноября 2008 года Нашид объявил о намерении создать фонд национального благосостояния на деньги, полученные от туризма. По задумке эти деньги можно было бы использовать для покупки земли в другом месте и переселения туда жителей Мальдивских островов, если уровень моря повысится из-за изменения климата и страну затопит. Сообщается, что правительство рассматривало места в Шри-Ланке и Индии из-за сходства культур и климата, а также в отдалённой от Мальдив Австралии. В октябре 2009 года заседание кабинета министров было проведено под водой (министры носили акваланги и общались с помощью жестов) с целью рассказать всему миру об угрозе, которую представляет глобальное потепление для низменных островов Мальдив.

1 мая 2011 года на Мальдивских островах вспыхнула новая серия протестов. В конечном итоге они привели к отставке президента Мохаммеда Нашида при спорных обстоятельствах в феврале 2012.

Демонстранты протестовали против, по их мнению, неверной экономической политики правительства, и призывали к свержению президента Мохаммеда Нашида. Главная оппозиционная политическая партия страны, Дивехи Раийитунге (Народная партия Мальдив), возглавляемая бывшим президентом Момуном Абдулом Гаюмом, обвинила президента Нашида в том, что он "говорит о демократии, но не реализует её". Основной причиной протестов стал рост цен на сырьевые товары и плохая экономическая ситуация в стране.

Президентство Вахида (2012-2013 гг.) 
Нашид подал в отставку 7 февраля 2012 года через несколько недель протестов. Волна беспорядков прошла в стране после того, как 16 января он приказал военным арестовать Абдуллу Мохаммеда, главного судью Уголовного суда. Полиция Мальдив присоединилась к протестующим, отказавшись применять к ним силу, и захватила государственную телевизионную станцию. Протестующие принудительно включили трансляцию выступления лидера оппозиционной партии Момуна Абдула Гаюма, призывавшего людей выйти на протест. Затем мальдивская армия вступила в столкновение с полицией и другими протестующими. Все это время никто из протестующих не пытался вторгнуться в какое-либо объекты госбезопасности, включая штаб-квартиру Вооружённых сил Мальдив (MNDF). Главный судья был освобожден из-под стражи после того, как Нашид подал в отставку со своего поста.

Вице-президент Мохаммед Вахид Хасан Маник принёс присягу в качестве нового президента Мальдивских островов. Между сотрудниками службы безопасности и сторонниками бывшего президента Нашида, требовавшими свержения президента Вахида, произошло столкновение во время митинга 12 июля 2012 года.

На следующий день Нашид заявил, что его вынудили покинуть свой пост под дулом пистолета. В то же время сторонники Вахида утверждали, что передача власти была добровольной и не противоречила Конституции. Позже совещание Британского Содружества пришло к выводу, что оно не может "окончательно определить конституционность отставки президента Нашида", но призвало к международному расследованию. Национальная следственная комиссия Мальдивских островов, назначенная для расследования этого дела, установила, что не было никаких доказательств в поддержку версии событий Нашида.

Многие страны, включая Соединённые Штаты и Соединённое Королевство, поспешили отказаться от поддержки Нашида, вместо этого признав его преемника. Соединённые Штаты пошли на попятную в конце 2012 года из-за широко распространившейся критики Нашида. 23 февраля 2012 года Содружество временно приостановило участие Мальдивских островов в деятельности наблюдательной группы по демократии и правам человека и поддержало призыв Нашида провести выборы до конца 2012 года.

8 октября Нашид был арестован после того, как не явился в суд для предъявления обвинений в том, что он отдал приказ о незаконном аресте судьи, находясь в должности президента. Однако его сторонники утверждают, что это задержание имело политическую мотивацию – помешать ему участвовать в предвыборной кампании на президентских выборах 2013 года.

В марте 2013 года экс-президент Нашид был осуждён в соответствии с законами страны о терроризме за приказ об аресте в 2012 году подозреваемого в получении взятки судьи и заключен в тюрьму на 13 лет. Международные партнёры Мальдивских островов, включая ЕС, США, Великобританию и Организацию Объединённых Наций, заявили, что его поспешный судебный процесс был всерьёз дискредитирован решением комиссии ООН в пользу бывшего президента. Рабочая группа ООН по незаконным задержаниям потребовала его немедленного освобождения. Нашид обратился также к премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Президентство Ямина (2013-2018 гг.) 
Когда Нашид был заключен в тюрьму, президент Мохаммед Вахид Хассан объявил, что президентские выборы состоятся в 2013 году. Выборы конца 2013 года на Мальдивах были очень спорными. Находившийся в заключении экс-президент Мохаммед Нашид набрал наибольшее количество голосов в первом туре. Вопреки оценке международных наблюдателей за выборами, Верховный суд сослался на нарушения и аннулировал результаты первого тура. В конце концов оппозиция объединилась с целью набрать большинство голосов. Абдулла Ямин, сводный брат бывшего президента Момуна, вступил в должность президента.

Ямин наметил поворот во внешней политике в сторону растущего взаимодействия с Китаем, установив дипломатические отношения между двумя странами. Он сделал ставку на ислам как новую грань политики идентичности государства, используя религию как способ противостоять предполагаемым попыткам Запада подорвать национальную суверенность Мальдив. Ход Ямина на соединение ислама с антизападным нарративом был совершенно новым поворотом в развитии страны.

28 сентября 2015 года во время возвращения президента Абдуллы Ямина из Саудовской Аравии после совершения хаджа на него было совершено покушение. Когда его скоростной катер причаливал к Мале, на борту произошёл взрыв. Раздались крики, правая дверь лодки упала на причал, повалил дым. Три человека, включая жену президента, были ранены, однако сам он не пострадал.

В рамках расследования террористического акта против президента 24 октября 2015 года был арестован в аэропорту по возвращении с конференции в Китае вице-президент Мальдивских островов Ахмед Адиб. 17 сторонников Адиба также были задержаны за "нарушения общественного порядка". Правительство ужесточило меры по подавлению политического инакомыслия.

4 ноября 2015 года президент Абдулла Ямин объявил о введении 30-дневного чрезвычайного положения в преддверии запланированного антиправительственного митинга. На следующий день в соответствии с законопроектом о чрезвычайном положении, утверждённым президентом, народный Меджлис решил ускорить процесс отстранения вице-президента Ахмеда Адиба путём вынесения ему вотума недоверия, который был представлен парламентом в срок, превышавший первоначально запланированный. В результате Меджлис вынес вотум недоверия поддержанный 61 членом парламента (т.е. большинством), сняв Адиба с поста вице-президента. 10 ноября 2015 года президент Ямин отменил чрезвычайное положение, сославшись на отсутствие непосредственной угрозы для страны.

Рост исламского радикализма 
Несмотря на популярный образ Мальдивских островов как рая для отдыха, радикально настроенная мальдивская молодёжь в значительном количестве вступает в ряды боевиков "Исламского государства" на Ближнем Востоке.

В конце 1990-х годов ваххабизм стал вытеснять более умеренные практики. После цунами 2004 года проповедники, финансировавшиеся Саудовской Аравией, приобрели влияние на островах. В течение десятилетия фундаменталистские практики стали доминировать в культуре. По оценкам The Guardian, от 50 до 100 боевиков, присоединившихся к ИГИЛ и Аль-Каиде, родом с Мальдивских островов. Financial Times оценили их количество в 200 человек. Большинство радикалов - молодые мужчины, страдающие от бездеятельности, безработицы, злоупотребления наркотиками и необходимости доказать свою мужественность. Радикализация часто происходит в тюрьме, где "единственное, что можно читать, – это Коран или религиозная литература. Есть боевики постарше, и молодые парни смотрят на них снизу вверх".

Президентство Ибрагима Мохаммеда Солиха (2018 г.  – по настоящее время) 
Ибрагим Мохаммед Солих был выдвинут в качестве нового кандидата в президенты от коалиции оппозиционных партий на выборах 2018 года, когда экс-президент Мохаммед Нашид передумал баллотироваться. На выборах 2018 года Ибрагим Мохаммед Солих набрал наибольшее количество голосов и принёс присягу как новый президент Мальдив 17 ноября 2018 года, когда истёк пятилетний срок полномочий Абдуллы Ямина. Солих стал седьмым президентом Мальдивских островов, третьим - избранным демократическим путём. Он пообещал бороться с повсеместной коррупцией и расследовать нарушения прав человека, допущенные при его предшественниках. Произошли изменения во внешней политике государства. Предшественник Солиха Абдулла Ямин политически симпатизировал Китаю и настаивал на «антииндийской» позиции. Однако новый президент поддержал старую политику «Индия в первую очередь», и Мальдивы и Индия укрепили свои тесные отношения.

19 ноября 2018 года Солих объявил, что Мальдивы должны вернуться в Содружество Наций - такое решение было рекомендовано его Кабинетом министров. Мальдивы были республикой Содружества с 1982 по 2016 год, и 1 февраля 2020 года государство официально вновь присоединилось к Содружеству.

На парламентских выборах в апреле 2019 года Мальдивская демократическая партия (МДП) президента Ибрагима Мохаммеда Солиха одержала уверенную победу, заняв 65 из 87 мест. Это первый случай в истории Мальдив, когда одной партии удалось получить такое большое количество мест в парламенте. В ноябре 2019 года экс-президент Абдулла Ямин был приговорён к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег. В январе 2021 года Высший суд поддержал приговор.

См. также 
 История Азии
 История Индии
 Президент Мальдив
 Утиму (династия)

Источники 

 Ryavec 1995, стр. 257
 Colliers Encyclopedia (1989) VO115 P276 McMillan Educational Company
 Kalpana Ram, Mukkuvar Women. Macquarie University. 1993
 Ellis, Royston (1 January 2008). Maldives. Bradt Travel Guides. ISBN 9781841622668. Archived from the original on 3 May 2021. Retrieved 2 October 2020.
 Maloney, Clarence. "Maldives People". International Institute for Asian Studies. Archived from the original on 29 January 2002. Retrieved 22 June 2008.

История Мальдив